Acquiescement peut désigner :
 acquiescement, en droit, une adhésion expresse ou tacite à une décision ;
 acquiescement, en psychologie, une forme de réaction aux influences sociales.

Homonymie